Asahina bezeichnet:
 einen Asteroiden: (5230) Asahina
 einen Landkreis in der Provinz Awa: Asahina-gun (Awa)
 ein Dorf im Landkreis Ogasa in der Präfektur Shizuoka: Asahina (Ogasa) (heute: Omaezaki)
 ein Dorf im Landkreis Shida in der Präfektur Shizuoka: Asahina (Shida) (heute: Okabe (Shizuoka))
 einen japanischen Klan: Asahina (Klan)
 Mikuru Asahina, eine fiktive Figur aus Suzumiya Haruhi no Yūutsu

Asahina ist der Familienname folgender Personen:
 Miyoko Asahina (* 1969), japanische Langstreckenläuferin
 Asahina Shōjirō (1913–2010), japanischer Entomologe
 Sarah Asahina (* 1996), japanische Judoka
 Shin Asahina (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Sōgen Asahina (Mönch)
 Takashi Asahina (1908–2001), japanischer Dirigent
 Asahina Yasuhiko (1881–1975), japanischer Pharmakologe
 Asahina Yasutomo (Samurai)
 Asahina Yoshihide (Samurai)
 Yūya Asahina (Mangaka)